Roanoke este un nume propriu care se poate referi la:

 Colonia Roanoke, prima colonie a Angliei în Lumea Nouă, America 
 Insula Roanoke, localizarea Coloniei Roanoke în cadrul statului american de azi North Carolina
 Râul Roanoke, care curge prin statele Virginia și Carolina de Nord, respectiv se varsă prin estuarul numit Albemarle Sound, aflat în apropierea insulei omonime, Roanoke Island
 Valea Roanoke, parte a Great Appalachian Valley, aflată de-a lungul cursului major al Roanoke River din statul Virginia

Diferite locuri din SUA  

 Roanoke, Virginia, cel mai bine cunoscut oraș dintre cele care au acest nume 
 Comitatul Roanoke, Virginia
 Roanoke, Alabama
 Roanoke, Illinois
 Roanoke, Indiana
 Roanoke, Texas
 Roanoke, Virginia de Vest
 Roanoke Rapids, Carolina de Nord
 Randolph, Virginia, cunoscut anterior sub numele Roanoke

Alte utilizări 

 Roanoke College, colegiu privat de arte liberale localizat în Salem, Virginia 
 Neo Roanoke, personaj ficțional din serialul animat Mobile Suit Gundam SEED Destiny 
 Roanoke (formație), formație de muzică rock 
Roanoke nume al unui sezon al serialului "American horror story"

Nume proprii